Octaaf (muziek), het interval tussen twee tonen, waarvoor geldt dat de frequentie van de tweede toon precies het dubbele, of de helft, is van die van de eerste
Octaaf (liturgie), een periode van acht dagen waarmee de viering van een hoogfeest kan worden verlengd, zoals het Paasoctaaf
Octaaf (versvorm), de eerste acht regels van een sonnet
Octaaf (voornaam), een jongensnaam
Octaaf De Bolle, een personage uit het kinderprogramma Samson & Gert, door Samson Meneer De Raaf genoemd.